Schrijnen ist der Familienname folgender Personen:

 Laurentius Schrijnen (1861–1932), Bischof von Roermond
 Remy Schrijnen (1921–2006), flämischer Angehöriger der Waffen-SS und Ritterkreuzträger